In der Liste der Bodendenkmale in Schmogrow-Fehrow sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Schmogrow-Fehrow und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.
Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Schmogrow-Fehrow aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Schmogrow-Fehrow
Schmogrow-Fehrow